Il singolare del Sydney International 1999 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1999.

Arantxa Sánchez-Vicario era la detentrice del titolo, ma ha perso nei quarti di finale contro Barbara Schett.

Lindsay Davenport ha battuto in finale 6–4, 6–3 Martina Hingis.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Lindsay Davenport (campionessa)
  Martina Hingis (finale)
  Arantxa Sánchez-Vicario (quarti di finale)
  Venus Williams (quarti di finale)

 Conchita Martínez (secondo turno) 
 Steffi Graf (semifinali) 
 Patty Schnyder (quarti di finale) 
 Dominique Van Roost (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

Sydney International 1999